Владимир Набоков: Набоков, Владимир Дмитриевич (1869—1922) — российский политик и юрист, отец В. В. Набокова.
 Набоков, Владимир Владимирович (1899—1977) — русский и американский писатель, поэт, переводчик, эссеист, энтомолог.